Tarr Béla (1883–19??) színész, színigazgató
 Tarr Béla (1926–1995) díszlettervező
 Tarr Béla (1955) filmrendező